Аму́р () — река на Дальнем Востоке в Восточной Азии. Протекает по территории России и границе России и КНР. Длина — 2824 км (от слияния Шилки и Аргуни), площадь бассейна — 1 856 тысяч км². Впадает в Охотское море или Японское море. Годовой сток составляет 403,66 км³.

Название 
Наименование реки произошло от общей для тунгусо-маньчжурских языков основы амар, дамур — «большая река». Китайцы называли Амур «Хэйхэ» () — «чёрная река», затем «Хэйлунцзян» — () — «Река чёрного дракона». Согласно легенде, в давние времена чёрный дракон, обитавший в реке и олицетворявший добро, победил злого, белого, дракона, который топил лодки на реке, мешал людям рыбачить и вообще нападал на любое живое существо. Победитель остался жить на дне реки в районе Хинганских щёк, что на границе Амурской и Еврейской автономной областей. С тех пор эта река и называется рекой Чёрного Дракона.

«Хвост» Чёрного Дракона находится в степях Монголии и Даурии, «туловище» лежит в четырёх российских регионах и в одной китайской провинции. Две левые «лапы» дотягиваются до самого Станового хребта, где берут начало притоки Амура — Зея и Бурея, а две правые «лапы» — притоки Сунгари и Уссури — в Китае и в Приморье. «Голова» Дракона упирается в Охотское море, и он «пьёт воду» Татарского пролива. Длина «тела» Чёрного Дракона от «хвоста» до «головы» — более 4500 км, а площадь его (бассейн Амура) достигает 1,8 млн км².

У монголов Амур назывался «Хара Мурэн» (), а по-маньчжурски называется «сахалянь ула» (маньчж. ), где оба названия переводятся как «Чёрная река». От последнего пошло современное название острова Сахалин. Собственно река Амур начинается после слияния рек Шилки — «узкая долина» по-эвенкийски и Аргунь — «широкий» (ергунь) в переводе с монгольского.

Географическое положение 

Бассейн реки Амур расположен в умеренных широтах Восточной Азии. В пределах бассейна Амура представлены четыре физико-географические зоны: лесная (с подзонами хвойно-широколиственных лесов, средней и южной тайги), лесостепная, степная и полупустынная (с северной подзоной полупустынь и подзоной сухих степей). Количество годовых осадков колеблется от 250—300 миллиметров в наиболее аридной юго-западной части бассейна истоков Амура и до 750 миллиметров в юго-восточной части хребта Сихотэ-Алинь.

Амур образуется слиянием рек Шилка и Аргунь (за начало реки принято считать восточную оконечность острова Безумный).

Длина реки — 2824 километров от места слияния рек Шилка и Аргунь до его впадения в Амурский лиман. Относительно принадлежности Амурского лимана к Сахалинскому заливу и, следовательно, Охотскому морю, либо к Татарскому проливу и, соответственно, к Японскому морю, мнения различных авторов расходятся: БСЭ относит Амурский лиман к Японскому морю, а Международная гидрографическая организация — к Охотскому. БСЭ указывает, что устьем Амура принято считать створ мысов Озерпах и Пронге на выходе Амура в Амурский лиман. Длина системы Онон — Шилка — Амур составляет 4279 км. От истока Хайлар — Аргуни до устья Амура — 4049 километров. От истока реки Керулен, через Аргунь до устья Амура — 5052 км.

Бассейн реки Амур расположен в пределах трёх государств — России (более половины площади), также Китая (около 45 %) и Монголии (2 %). Границы между странами уточнялись, в том числе в 2005 и 2008 годах. Российский сектор бассейна реки, в свою очередь, может быть разделён на две неравные части — сибирскую, к которой относятся соответствующие участки бассейнов рек Шилка и Аргунь, и дальневосточную, в пределах которой расположена по существу вся долина Амура — левобережье Верхнего и Среднего Амура и весь Нижний Амур, с соответствующими этим участкам бассейнами притоков. Заметим, что иногда к системе Амура причисляют также озеро Далайнор с притоками (площадь водосбора 1856 тысяч км² его не включает).

В соответствии с российской лоцией Амур делится на: Верхний Амур — до Благовещенска; Средний Амур — от Благовещенска до Хабаровска и Нижний Амур — ниже Хабаровска.

Гидрология реки 

По площади бассейна (1856 тысяч км²) Амур занимает четвёртое место среди рек России (после Енисея, Оби и Лены) и десятое место среди рек мира. Среднегодовой расход воды — в районе Комсомольска-на-Амуре 9819 м³/с, в районе устья — 11 400 м³/с.

По особенностям долины река разделяется на три основных участка: Верхний Амур (до устья реки Зея; 883 километров), скорость течения — 5,3 км/ч; Средний Амур (от устья реки Зея до устья реки Уссури включительно; 975 километров), скорость течения — 5,5 км/ч; Нижний Амур (от устья реки Уссури до Николаевска-на-Амуре; 966 километров), скорость течения — 4,2 км/ч. Важнейшая особенность гидрологического режима Амура — значительные колебания уровня воды, обусловленные почти исключительно летне-осенними муссонными дождями, которые составляют до 75 % годового стока. Колебания уровня в русле реки относительно межени составляют от 10—15 метров в Верхнем и Среднем и до 6—8 на Нижнем Амуре. При этом во время наиболее сильных ливней разливы на Среднем и Нижнем Амуре могут достигать 10—25 километров и держаться до 70 дней. После строительства гидроузлов на основных притоках Зея, Бурея и Сунгари, летне-осенние паводки на реке менее выражены и в нижнем течении реки изменения уровня составляют 3—6 м.

Ихтиофауна 

По разнообразию ихтиофауны Амур не знает себе равных среди рек России. Здесь водится 108 (по последним данным ~139) видов и подвидов рыб (см. Список рыб Амура), относящихся к пяти фаунистическим ихтиокомплексам. Из них только 36 видов имеют промысловое значение. Для сравнения, в Сырдарье — 42 вида рыб, в Лене — 46, Оби — 47, Енисее — 63, Волге — 77. Наряду с типичными видами бореального равнинного, предгорного и арктического пресноводного комплексов, в Амуре обычны представители «китайского» (ауха, белый и чёрный амуры, толстолоб, верхогляд и другие) и «индийского» (змееголов, косатка-скрипун, косатка-плеть, ротан). Здесь обитает один из крупнейших представителей осетровых — калуга, достигающая 4—5 м в длину; встречаются амурский и сахалинский осетры. Амур — богатейшая лососевая река Евразии, здесь нерестится 9 видов лососевых рыб.

Эндемики амурского бассейна: калуга, желтощёк, ауха (китайский окунь), амурский сиг, косатка-скрипун и змееголов.

Притоки 
Главные притоки: Зея, Бурея, Сунгари, Уссури, Анюй, Аргунь.

Полемика: Амур или Зея 

Существует мнение, что не Зея является притоком Амура, а наоборот. Из космоса хорошо видно, что Зея в месте слияния рек шире и полноводнее Амура. Кроме того, геологически именно долина Зеи является продолжением долины Амура, если смотреть с юга на север.

Тем не менее, наиболее удаленный исток от устья можно достигнуть традиционным путём, через Амур, Аргунь и далее. Полноводность и ширина не всегда берутся во внимание, как пример — впадение Камы в Волгу.

Населённые пункты 

Города: Амурск, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре (Россия), Хэйхэ (Китай).

Судоходство 

Российское судоходство на Амуре началось с 1854 года. Амур судоходен по всей длине — от Покровки (в 4 км ниже по течению от слияния Шилки и Аргуни), где он имеет гарантированную ширину 300 метров и глубину 1,3 м, и до впадения в Амурский лиман.

Российские грузовые и пассажирские перевозки осуществляет Амурское речное пароходство. Теплоходы «Метеор» курсируют на маршруте Хабаровск—Комсомольск-на-Амуре—Николаевск-на-Амуре. До распада СССР советские и зарубежные туристы путешествовали на круизном теплоходе «30 лет ГДР» и на семи амурских пассажирских теплоходах проекта 860 («Ерофей Хабаров», «Семён Дежнёв», «Миклухо-Маклай», «Г. И. Невельской», «В. Поярков», «Пржевальский», «Георгий Седов»), в 2010-е гг. речной туризм отсутствует. Между Хабаровском и китайским населённым пунктом Фуюань ходят т/х «Полесье» — в основном, перевозя «челноков». В Хабаровском районе осуществляются пригородные пассажирские перевозки на теплоходах «ОМ», «Москва», «Москвич» и «Заря».

Амур как пограничная река 

Весь Верхний и Средний Амур от Покровки (Забайкальский край) до Владимировки (Еврейская автономная область,). Пограничная зона начинается с 29 км выше Хабаровска, по Амуру проходит Российско-китайская граница, действует режим пограничной зоны. Нахождение в пограничной зоне посторонних лиц без пропуска, выдаваемого Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации, запрещено.

В середине XX века начался естественный процесс перехода реки Амур в новое русло, резко ускорившийся в начале XXI века из-за действий китайской стороны. Смещение русла, по мнению учёных, может привести к смыву нескольких российских посёлков и разрушению опор Хабаровского моста.

За последние десять-пятнадцать лет на китайской стороне Амура были произведены масштабные берегоукрепительные работы с возведением многокилометровых бетонных дамб, что приводит к размыву низменного российского левобережья. Разлив реки летом 2013 года наглядно продемонстрировал недостаточное внимание российской стороны к берегоукрепительным работам.

Амур быстро мелеет в районе Хабаровска, при этом протоки Бешеная и Пемзенская, расположенные на противоположном берегу, с каждым годом становятся шире и глубже. По подсчётам гидрологов, ежегодно их сток возрастает не меньше чем на 3 %. Уже зимой 2005 Пемзенская протока вобрала в себя 51 % общего стока воды в Амуре, что означает, что в настоящее время она является уже главным руслом, а не второстепенным рукавом.

В районе села Владимировка построено масштабное гидротехническое сооружение — переливная запруда через Пемзенскую протоку. В тело подводной плотины уложено не менее 80 тыс. кубометров камня. Параллельно с перекрытием Пемзенской протоки построена переливная запруда и на протоке Бешеная. По расчётам учёных, именно туда направится основной поток воды, после того как в истоке Пемзенской протоки будет построена запруда. Проектировщики считают также необходимым укрепление каменной отсыпкой песчаного левобережья, иначе Амур сможет размыть строящиеся гидротехнические сооружения.

В 2005 году процесс обмеления Амура у Хабаровска несколько замедлился благодаря начавшимся гидротехническим работам. Однако в связи с завершившимся в 2004—2005 урегулированием пограничных вопросов между КНР и Россией КНР получает под свою юрисдикцию более 350 км² территории: остров Тарабаров и треть острова Большой Уссурийский в районе Хабаровска — а вместе с этими землями, и уже построенные гидротехнические сооружения — в частности, дамбу на протоке Прямой, которая разделяет острова Большой Уссурийский и Тарабаров.

Существуют опасения того, что новые хозяева уничтожат построенные российской стороной гидротехнические сооружения, что приведёт к продолжению процесса обмеления русла Амура у Хабаровска и разрушения левобережья.

26 августа 2014 пошла церемония торжественной закладки памятного камня, ознаменовавшего начало строительства трансграничного железнодорожного моста через реку Амур между китайским городским уездом Тунцзян (провинция Хэйлунцзян) и селом Нижнеленинское (Ленинский район Еврейской автономной области). Длина моста составит 2,3 километра (российская часть — 300 метров).

31 мая 2019 года состоялась торжественная церемония стыковки двух частей автомобильного моста через приграничную реку Амур в районе городов Благовещенском и Хэйхэ.

Экология 

Практически каждый год в реке фиксируются превышения ПДК по фенолу, нитратам и микробиологическим показателям

В результате аварии, произошедшей 14 ноября 2005 года на одном из китайских химических заводов, произошёл массированный выброс ядовитых веществ в реку Сунгари, после чего пятно нитробензола, и других химикатов двинулось по течению в Амур. Под предлогом предотвращения попадания загрязнённой воды в водозаборы Хабаровска китайцы возвели дамбу в истоке протоки Казакевичева. Это позволило направить поток отравленной воды, дошедший до этого района в 20-х числах декабря, к северному российскому берегу. В апреле 2006 года дамба частично была разобрана, планируется полный её демонтаж.

Наводнения 
С самого начала освоения русскими Приамурья Амур доставлял немалые неудобства своими наводнениями. Сохранились челобитные первых русских поселенцев, которые жаловались, что в 1681 году они остались без урожая, поскольку поля были затоплены водой.

«Краткая история Амурского казачьего войска», изданная в 1912 году, свидетельствует об катастрофическом наводнении случившимся в 1861 году:
Не успели казаки освоиться с новыми местами, как их постигло несчастие: разливом реки затоплены были пашни, покосы и самые селения. Из станиц, расположенных по верховью Амура, наиболее пострадали: Ваганова, Свербеева и Ушакова, из них последние две пришлось переносить на новые места: Ушакову за 15 вёрст вверх от бывшего места, Свербееву — на две версты выше… В этих селениях, как расположенных вблизи от берега, на низинах, был потоплен весь засеянный хлеб и сено. У Михайло-Семёновской станицы водой оторвало берег на семьдесят сажен. Убытки были огромные, своего хлеба у казаков не осталось ни одного зерна. Разрешено было переселиться пострадавшим на новые места, а для прокормления семей отпущен был казённый провиант на один год и оказано небольшое денежное вспомоществование по 15 рублей на семью

В дальнейшем наводнения случались в 1862, 1863, 1872, 1928, 1953, 1956, 1959, 1984 годах. Сильно страдал город Благовещенск, находящийся на стыке Зеи и Амура, неоднократно затапливаемый обеими реками.

В отличие от рек европейской части России, для Амура не характерно однопиковое весеннее половодье в силу более долгой весны, во время которой успевает растаять снег в верховьях рек. Важнейшее влияние на гидрообстановку в регионе оказывают тропические циклоны с юга, приносящие с собой продолжительные ливни.

2013 год 

В августе 2013 года после многодневных проливных дождей на Амуре произошло катастрофическое наводнение. В Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае десятки населённых пунктов были затоплены, проводилась эвакуация населения, пострадали улицы Хабаровска, Благовещенска и других городов. Суша левобережных островов скрылась под водой. Погибли сельскохозяйственные культуры на полях, затоплены сенокосные угодья. Животные страдали от затопления, в связи с тем, что поля, на которых раньше выводили домашний скот, затоплены. Некоторые дикие животные переплыли реку, чтобы спастись от стихии.

По данным на 26 августа 2013 г. в совокупности в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО подтоплены 185 населённых пунктов, 9,5 тыс. жилых домов, 13,8 тыс. приусадебных участков, 3,8 тыс. дачных участков и 374 социальных объектов. Также ушли под воду 611 км автомобильных дорог и 566,8 тыс. га сельскохозяйственных земель с посевами. Пассажирские перевозки по Амуру прекращены.

Уровень воды у Хабаровска 18 августа 2013 г. превысил «абсолютный максимум» 1913 года, поднявшись на 6,42 метра выше ординара. 27 августа 2013 г. в 12:00 по хабаровскому времени (5:00 по московскому) времени был зафиксирован уровень в 736 см. 4 сентября вода в Амуре поднялась до отметки 808 см. С 5 сентября отмечено начало снижения уровня воды.

12 сентября 2013 г. уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 9,1 м и в последующие дни пошёл на спад.

В настоящее время за нулевую отметку уровня воды Амура у Комсомольска принята отметка, расположенная выше уровня Балтийского моря на 13,38 метра.

23 сентября 2013 г. гребень паводка вышел в Татарский пролив, начался повсеместный спад уровня воды.

2019 год 
В 2019 году состоялось очередное крупное наводнение, одно из крупнейших за всю историю гидрологических наблюдений с 1896 года. 11 сентября уровень воды у Комсомольска достиг максимальной отметки в 829 см и, в дальнейшем, пошёл на спад. Всего в Хабаровском крае в результате паводка подтоплены 815 частных жилых домов в 57 населённых пунктах и более 1,6 тыс. приусадебных участков, 115 участков дорог и более 2,1 тысячи дач. Причиной сильного паводка 2019 года, как и в 2013 году стали тропические циклоны, которые несли теплый влажный воздух, вызывали фронтальные разделы и сильные ливни по всему Дальнему Востоку.

См. также 

 Амурская область
 Амурская военная флотилия
 Первобытное искусство Нижнего Приамурья
 Петроглифы Сикачи-Аляна
 Амурский тигр
 Байкало-Амурская магистраль
 Амурские волны

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реки, впадающие в Охотское море
Реки Хэйлунцзяна
Реки Могочинского района
Реки Амурской области
Реки Облученского района
Реки Ленинского района Еврейской автономной области
Реки Октябрьского района Еврейской автономной области
Реки Биробиджанского района
Реки Смидовичского района
Реки Хабаровского района
Реки Хабаровска
Реки Нанайского района
Реки Амурского района
Реки Комсомольского района Хабаровского края
Реки Ульчского района
Реки Николаевского района Хабаровского края
Пограничные реки
Маньчжурия